Kate est un prénom féminin anglais.

Prénoms dérivés 
 Catherine, Katherine, Cathy, Katie

Personnalités portant le prénom Kate

Prénoms

Noms 
 Anissa Kate (née en 1987), actrice de films pornographiques française.
 Aubrey Kate (née en 1992), actrice de films pornographiques américaine.
 Big Nose Kate (1851-1887), est une célèbre prostituée du Far-West, compagne de Doc Holliday.
 D.K. Kate, réalisateur
 Jan Jakob Lodewijk Ten Kate, poète néerlandais
 Ronald Ten Kate, directeur d'écurie de courses de moto

Personnages de fiction 
 Kate Austen, personnage du feuilleton télévisé Lost, les disparus, interprété par l'actrice Evangeline Lilly.
 Kate Columbo Callahan, personnage de la série télévisée américaine, Madame Columbo, interprété par l'actrice Kate Mulgrew.
 Kate Heightmeyer, personnage de la série télévisée américaine, Stargate Atlantis.
 , personnage de la série télévisée, , interprété par l'actrice Anne Meara.
 Kate Redding, personnage de la série télévisée australienne, Mission pirates (Pirate Islands), interprété par l'actrice Brooke Harmon.
 Kate Weston, personnage de la série télévisée américaine, Doc, interprété par l'actrice Nancy Anne Sakovich.
 Caitlin « Kate » Todd, personnage de fiction de la série télévisée américaine NCIS : Enquêtes spéciales, interprété par l'actrice Sasha Alexander.
 Sœur Katherine « Kate » Lambert, personnage de fiction de la série télévisée américaine, L'ange revient, interprété par l'actrice Stephanie Beacham.

Culture

Bande dessinée
 Kate est le titre d'un album de bande dessinée de Cosey.
 Kate est le septième tome de la série de bande dessinée Jonathan.

Cinéma
 Kate's Addiction, film américain réalisé par Eric DelaBarre sorti en 1999.
 Finding Kate, film américain réalisé par Katherine Brooks sorti en 2004.
 Kate Can't Swim, film américain réalisé par Josh Helman sorti en 2017.
 Kate, film américain réalisé par Cédric Nicolas-Troyan sorti en 2021

Télévision
 Kate's Mother, film américain sorti en 1916.
 Kate & Allie (Aline et Cathy en version française) est une série télévisée américaine diffusée à partir de 1984.
 Kate's Secret, téléfilm américain sorti en 1986.

Web
 Karen Loves Kate est un site web sur le thème lesbien.

Autres 
 Kate, village du Cameroun ;
 Kate, logiciel éditeur de texte de l'environnement KDE ;
 Kate, nom de code allié d'un avion torpilleur japonais de la Seconde Guerre mondiale ;
 Kate, parfum par Kate Moss ;
 Ouragan Kate, ouragan de 2003 ;
 Ten Kate Honda Racing Team, écurie de motos de course (2006-2008).

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom anglais